Ženská čtyřhra Winner Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do deblové soutěže klužského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje.

Vítězem se stal nenasazený rusko-slovinský pár Natela Dzalamidzeová a Kaja Juvanová, který ve finále zdolal polsko-egytpské duo Katarzynu Piterovou a Majar Šarífovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly při premiérovém společném startu první deblovou trofej. Pro obě to byl první kariérní titul na túře WTA.

Nasazení párů 
  Viktória Kužmová /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Andreea Mituová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Tereza Mihalíková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winners Open
WTA Tour 2021